Nils Johansson (1904–1936) svéd jégkorongozó
Nils Johansson (1938) svéd jégkorongozó
Nils Johansson (?) svéd labdarúgó